Le gouvernement Pravind Jugnauth II () est le gouvernement du la République de Maurice depuis le .

Contexte

Composition

Anciens membres 
 Ivan Collendavelloo : Vice-Premier ministre, ministre de l'Énergie et des Services publics du  au .
Nando Bodha : ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international du 22 mars 2019 au 6 février 2021.

Notes et références 

Maurice
Politique à Maurice
2019 à Maurice
2019 en politique
2020 à Maurice
2021 à Maurice
2022 à Maurice
2020 en politique
2021 en politique
2022 en politique